Porsche Tennis Grand Prix 2014 — 37-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Штутгарте (Германия) на кортах комплекса Porsche-Arena и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2014 году турнир прошёл с 21 по 27 апреля. Соревнование продолжало весеннюю серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Мария Шарапова
 в парном разряде —  Мона Бартель и  Сабина Лисицки

Общая информация 
Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 3 в мире на тот момент), впрочем польская спортсменка не долго задержалась в сетке соревнования, уступив уже в четвертьфинале — прошлогодней победительнице и будущей чемпионке Марии Шараповой. Россиянка в соревновании 2014 года была посеяна шестой и кроме Радваньской обыграла ещё двух сеянных соперниц, включая сербку Ану Иванович, переигранную в финале. Для Шараповой этот титул стал восьмым на грунте на соревнованиях ассоциации и третьим за три последних сезона на местных кортах, а Иванович добралась до титульного матча соревнования премьер-серии впервые с марта 2009 года. Сильнейшие несеянные участницы соревнования проиграли в четвертьфинале.

Парный приз свёлся к матчу первой и второй пары посева, где более рейтинговый альянс Сара Эррани / Роберта Винчи, переиграл пару Кара Блэк / Саня Мирза, по итогам двух сетов. Прошлогодние чемпионки — Сабина Лисицки и Мона Бартель — не защищали свой титул, но Мона принимала участие в соревнованиях (в паре с Евой Бирнеровой) и уступила уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мария Шарапова обыграла  Ану Иванович со счётом 3-6, 6-4, 6-1.
 Шарапова выигрывает 1-й титул в сезоне и 30-й за карьеру в туре ассоциации.
 Иванович уступает 1-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Сара Эррани /  Роберта Винчи обыграли  Кару Блэк /  Саню Мирзу со счётом 6-2, 6-3.
 Эррани выигрывает 2-й титул в сезоне и 21-й за карьеру в туре ассоциации.
 Винчи выигрывает 2-й титул в сезоне и 21-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Porsche Tennis Grand Prix

 WTA Тур 2014 года
 Премьер-турниры WTA

 Mercedes Cup 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Германия
Теннис
Апрель 2014 года
2014